

Склади

Верес (Рівне)

Ворскла (Полтава)

Динамо (Київ)

Зоря (Луганськ)

Зірка (Кропивницький)

Карпати (Львів)

Маріуполь

Олександрія

Олімпік (Донецьк)

Сталь (Кам'янське)

Чорноморець (Одеса)

Шахтар (Донецьк)

Примітки

Посилання 
 Українська прем'єр-ліга
 Чемпіонат України 2017/18 на сайті Украинский футбол от Дмитрия Трощия 

Чемпіонат України з футболу (склади команд)
2017 у футболі
2018 у футболі